Romang (Argentina) — comuna
Romang (Indonésia) — ilha da Indonésia

Desambiguações de topônimos